Kroschewski ist der Name folgender Personen:

 Bernd Kroschewski (* 1970), deutscher Snowboarder
 Gerhard Kroschewski (* 1956), deutscher Ruderer